Курск може да се отнася до някое от понятията:
 Курск, град в Русия
 Курска област, субект на Руската федерация
 Курск (кратер), кратер от удар на метеорит на територията на Русия
 Курска магнитна аномалия
 Битка при Курск
 Курск (подводница), руска подводница „Курск“